Best of My Love (Eagles), een lied van Eagles
 Best of My Love (The Emotions), een lied van The Emotions